Žydrūnas Karčemarskas (Alytus, 24 de maio de 1983) é um futebolista lituano que atua na posição de goleiro.  
Atualmente, joga no Osmanlıspor.

Futebolistas da Lituânia
Goleiros da Lituânia
Jogadores da Seleção Lituana de Futebol